Алтер-ду-Шан (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре. Численность населения — 2,6 тыс. жителей (посёлок), 3,6 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алту-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.

Расположение 
Посёлок расположен в центре округа Порталегре, в 22 км юго-западнее города Порталегре, в 30 км от границы с Испанией.

Расстояние до:
 Лиссабона — 139 км
 Мадрида — 365 км
 Каштелу-Бранку — 70 км
 Сантарена — 89 км
 Эворы — 74 км

Муниципалитет граничит:
 на севере — с муниципалитетом Крату
 на северо-востоке — с муниципалитетом Порталегре
 на юго-востоке — с муниципалитетом Монфорте
 на юге — с муниципалитетом Фронтейра
 на юго-западе — с муниципалитетом Авиш
 на западе — с муниципалитетом Понте-де-Сор

Население

История 
В римские времена известен как Абелтерий (лат. Abelterium). Сохранились остатки римской мозаики. Современный посёлок основан в 1232 году.

Районы

См. также 
 Порталегре (округ)
 Муниципалитеты округа Порталегре
 Районы округа Порталегре

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета
 Фото Алтер-ду-Шан

Муниципалитеты округа Порталегри
Города Португалии